Колонија Морелос има више значења:

 Колонија Морелос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Колонија Морелос, Куатро Вијентос (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија Морелос (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Морелос, Ел Чикијадор (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Морелос (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија Морелос, Ел Нуеве (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Морелос (Тетепанго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Морелос (Виља де Тезонтепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Морелос (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Морелос (Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Морелос (Темоаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Морелос (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Морелос, Ехидо Сан Хуан де лас Уертас (Зинакантепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија Морелос (Ла Уакана), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Морелос, Гвакијан (Тингвиндин), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Морелос (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Морелос (Аксочијапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Морелос (Коатлан дел Рио), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Морелос (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Морелос (Тлалтизапан), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Морелос (Нехапа де Мадеро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Морелос (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија Морелос (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Морелос (Тенампулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Морелос, Пије де Вака (Тепекси де Родригез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Колонија Морелос, Позоле (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Колонија Морелос (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Колонија Морелос, Ел Веинтисинко (Серо Азул), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Морелос, Конгрегасион Васкез Вела (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Морелос (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Колонија Морелос (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику